Кольядо-Эрмосо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,10 км². Население — 160 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии